Этажи:

 «Этажи» — выставочный центр современного искусства в Санкт-Петербурге.
 «Этажи» — альбом рэп-группы «Дымовая завеса».
 «Этажи» — альбом пост-панк-группы «Молчат дома».

См. также 
 Этаж — часть пространства здания между двумя горизонтальными перекрытиями, где располагаются помещения.